Helena Bonham Carter (Londres, Inglaterra, 26 de mayo de 1966) es una  actriz británica, ganadora del premio BAFTA, y dos veces nominada a los Premios Óscar

Hizo su debut como actriz en una adaptación para televisión de A Pattern of Roses antes de obtener su primer papel como protagonista en Lady Jane. Es conocida por sus papeles en películas como Una habitación con vistas, Fight Club, Las alas de la paloma y El discurso del rey (por estas dos últimas recibió nominaciones a los Óscar), y por interpretar a la villana Bellatrix Lestrange en las películas de Harry Potter. También se la conoce por participar con frecuencia en las películas del director Tim Burton, quien además fue su pareja. Algunas de estas películas son: El planeta de los simios, Big Fish, Corpse Bride, Charlie y la fábrica de chocolate, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alicia en el país de las maravillas y Sombras tenebrosas.

Desde épicas de fantasía como "Harry Potter" y "Alicia en el país de las maravillas", hasta dramas más tranquilos e impulsados por personajes reales como "El discurso del rey" y "The Crown (serie de televisión)", la diversificación de Helena la ha convertido en una de las actrices más queridas del Reino Unido e internacionalmente debido a sus personajes característicos.

Biografía

Primeros años
Helena Bonham Carter procede de una familia de alto abolengo social en Gran Bretaña, siendo su padre Raymond, banquero y su madre, Elena  Propper de Callejón, psicoterapeuta de ascendencia judía y española, y cuyos padres fueron Eduardo Propper de Callejón y la artista Baronesa Hélène Fould-Springer.
Ambos progenitores sufrieron diversas enfermedades cuando Helena era aún una adolescente, su padre quedó paralítico y su madre sufrió un colapso nervioso. 
Asistió al South Hampstead School y al Westminster School.

Es bisnieta paterna del que fue primer ministro británico H. H. Asquith y nieta materna del diplomático español Eduardo Propper de Callejón, además de ser la sobrina nieta del director Anthony Asquith.

Vida personal
Fue pareja del actor y director Kenneth Branagh entre 1994 y 1999, y fue también pareja de Tim Burton, al que conoció durante el rodaje de El planeta de los simios (2001) y con el que tiene dos hijos: Billy Ray (nacido en 2003) y Nell (nacido en 2007).
El 23 de diciembre de 2014 anunció que se separaba de manera amistosa con Burton. Actualmente mantiene una relación con el escritor Rye Dag Holmboe.

En 2012 fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

Trayectoria profesional
Tras debutar en la televisión, Helena logró el estrellato a los 20 años gracias a su protagonismo en Una habitación con vistas (1986), película debut dirigida por James Ivory, quien adaptaba un relato del escritor E. M. Forster. Posteriormente volvería a participar en diversas adaptaciones fílmicas de la obra de este literato, como Where Angels Fear to Tread (1991), de Charles Sturridge o Regreso a Howards End (1992), un título dirigido de nuevo por Ivory.

Por su interpretación en Las alas de la paloma (1997), película de Iain Softley que adaptaba una novela de Henry James, recibió una nominación al Globo de Oro, siendo también candidata al premio Óscar a la mejor actriz. Volvió a estar nominada al Óscar, esta vez en la categoría de Actriz de reparto por su papel de Isabel Bowes-Lyon, en la película de Tom Hooper, El discurso del rey (2010), que se centra en la historia del rey Jorge VI del Reino Unido y su tartamudez. 

Actriz polifacética, Helena es considerada, aparte de su expareja, la musa de Tim Burton, quien la ha dirigido en películas como El planeta de los simios (2001), Big Fish (2003),Charlie y la fábrica de chocolate (2005), Sweeney Todd (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012); películas que se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros.

Al margen de sus colaboraciones con Burton, Helena también es conocida por su caracterización de Bellatrix Lestrange, personaje literario de las novelas de Harry Potter, en su quinta (2007), sexta (2009), séptima (2010) y octava (2011) entrega cinematográfica.

En televisión destaca su participación en la tercera y cuarta temporada de la serie británica The Crown, interpretando a Margarita del Reino Unido, hermana de Isabel II del Reino Unido.

Filmografía

Cine

Televisión

Premios 

Bonham Carter ha sido reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por las siguientes actuaciones:

 70.º Premios Óscar (1997): Nominada a mejor actriz, por The Wings of the Dove
 83.º Premios Óscar (2010): Nominada a mejor actriz de reparto, por The King's Speech

Además Bonham Carter, ha sido nominada hasta nueve ocasiones en los Premios Globo de Oro por sus trabajos tanto en cine como en televisión. Ha obtenido tres Premios del Sindicato de Actores: uno, en la categoría de mejor reparto en cine por The King's Speech  y dos en la categoría de  mejor reparto de televisión en drama, por las temporadas tercera y cuarta en The Crown. Además cuenta con hasta cinco nominaciones en los Premios Primetime Emmy y cuenta con un Premio Emmy Internacional por su papel en la serie británica de Enid.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 .

Actrices de cine de Inglaterra
Actrices de Londres
Actrices de radio de Inglaterra
Actrices de teatro de Inglaterra
Actrices de televisión de Inglaterra
Actrices de voz de Inglaterra
Candidatas al premio Óscar a la mejor actriz
Candidatas al premio Óscar a la mejor actriz de reparto
Comendadores de la Orden del Imperio Británico
Ganadoras del premio BAFTA
Ganadoras del premio Emmy Internacional a la mejor actriz
Reparto de Harry Potter
Inglesas del siglo XX
Inglesas del siglo XXI
Nacidos en Londres